Konvergence (z lat. con-vergere, ohýbat k sobě) je pojem označující sbíhání, sbíhavost, sbližování, popř. vývoj, který vede ke sblížení.

O daných vlastnostech, které se sbližují, říkáme, že konvergují. Objekty, procesy, vlastnosti apod., které se účastní konvergence, označujeme jako konvergentní (výjimečně též jako konvergenční), např. konvergentní řada v matematice. Opakem konvergence je divergence.

Matematika
V matematice je konvergence úzce spojena s pojmem limita.
 konvergence (matematika)
 konvergentní posloupnost
 konvergentní řada
 konvergentní integrál
 pravděpodobnostní konvergence
 konvergence numerické metody

Biologie
 Konvergence (evoluce) konvergence znaků v evoluční biologii označuje, že nepříbuzné organismy získaly nezávisle podobné znaky, ačkoliv se vyvíjely odděleně

 konvergence (oko) označuje sbíhání optických os obou očí při pohledu na předmět vzdálený od očí méně než 30 cm

Ekonomie
 konvergence (ekonomie) – tendence méně vyspělých ekonomik dohánět ekonomiky více vyspělé.
 podmíněná konvergence – konvergence ekonomik, která podle R. Solowa funguje jen u zemí, které sdílí podobnou produkční funkci.
 teorie konvergence – předpovídala postupné sbližování centrálně plánovaných ekonomik východního bloku a západních tržních ekonomik, zastáncem např. J. K. Galbraith.

Lingvistika
 konvergence (lingvistika) – sbližování jazyků v jejich vývoji

Programování
 v evolučním programování označuje, že charakteristiky vyvíjející se populace se s časem blíží k požadovaným vlastnostem

Počítačové sítě
 konvergence (směrovací protokol)

Politika
 Konvergenční kritéria – Maastrichtská kritéria jsou podmínky Evropské unie, které musí jednotlivé státy splňovat, aby se mohly stát členy Ekonomické a měnové unie.
Hudba
 Konvergence (spolek skladatelů) – platforma (Praha) k uvádění soudobé hudební tvorby v ČR

Reference